Dorus (voornaam), een jongensnaam
De zwerver Dorus gespeeld door Tom Manders
Louis Dorus, Frans fluitist (1813-1896)
Dorus (DuckTales), een personage uit de tekenfilmserie DuckTales